faktor – dawniej pośrednik handlowy lub pośrednik w interesach,
 faktor – jedna ze stron umowy faktoringu,
 faktor – niepoprawny anglicyzm oznaczający:
 czynnik,
 współczynnik,
 parametr;
 faktor ochronny – określenie siły składnika ochronnego w kosmetykach,
 Faktor X – nieistniejący już dwutygodnik.

Zobacz też 
 faktoryzacja